Cet article présente la liste des lacs de Patagonie :

Iconographie 

Patagonie
Lacs
Lacs